Сока́льська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Сокаль.

 Сокальська вулиця — вулиця в місті Володимир-Волинський Волинської області.
 Сокальська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Сокальська вулиця — вулиця в місті Нововолинськ Волинської області.
 Сокальська вулиця — вулиця в місті Червоноград Львівської області.
 Сокальська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

вулиці